Seybel ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Seybel (1845–1915), österreichischer Fabrikant
 Georg von Seybel (1886–1924), österreichischer Schriftsteller, Theaterkritiker und Musiker
 Georg Josef Seybel (1825–1886), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter

Siehe auch:
 Seibel